Лазди́яй () — город и городское староство () в юго-западной части Литвы, в Алитусском уезде, административный центр самоуправления Лаздийского района и .

География 
Расположен в 7 км к востоку от границы с Польшей.

История

Население

Города-побратимы 
  Лукув, Польша

Примечания 

 
Города Литвы